Чемпионат Эстонии по футболу 1931 — 11-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 6 команд.

Чемпионом в седьмой раз стал «Спорт».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1931
Футбол в Европе в 1931 году
1930-е годы в Эстонии